Stacja (pierwotnie) – miejsce zatrzymywania na odpoczynek, nocleg lub okresowy pobyt.

 stacja – w średniowieczu obowiązek utrzymania przejeżdżającego władcy, jego świty, dostojników i niższych urzędników, stanowiący powinność prawa książęcego.

Transport 
 stacja benzynowa (paliwowa)
 stacja demontażu pojazdów

Kolejnictwo 
 stacja kolejowa – miejsce zatrzymywania się pociągów, wyposażone w rozjazdy
 stacja czołowa
 stacja metra
 stacja węzłowa

Stacje badawcze

Ekspedycyjne 
 stacja kosmiczna (orbitalna)
 stacja polarna (antarktyczna)

Pomiarowe 
 stacja meteorologiczna
 stacja sejsmologiczna

Technika

Telekomunikacja 
 stacja czołowa
 stacja bazowa
 stacja radiowa
 stacja telewizyjna

Informatyka 
 stacja dysków (dyskietek)
 stacja robocza

Elektrotechnika 
 stacja elektroenergetyczna
 stacja transformatorowa

Wojskowość 
 stacja hydroakustyczna
 holowana stacja hydroakustyczna

Miejscowości 
Wieś gminna:
 Nurzec-Stacja – wieś gminna w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim

Pozostałe wsie:
 Czyżew-Stacja – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gm. Czyżew-Osada
 Gralewo-Stacja – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gm. Rybno
 Miączyn-Stacja – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gm. Miączyn
 Otłoczyn-Stacja – wieś w w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gm. Aleksandrów Kujawski
 Siemiatycze-Stacja – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gm. Siemiatycze
 Stacja-Lewickie – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gm. Juchnowiec Kościelny
 Waliły-Stacja – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gm. Gródek

Osady:
 Stacja Małogoszcz – osada kolejowa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gm. Małogoszcz

Literatura 
 Stacja – opowiadanie Marka Hłaski

Film 
 Stacja – polski film kryminalny z 2001 roku w reżyserii Piotra Wereśniaka.
 Stacja − polski film obyczajowy z 1981 roku w reżyserii Antoniego Krauze
 Stacja – serial komediowy na antenie TVN Warszawa